Sharko peut désigner :
 Sharko, un roman policier de Franck Thilliez, paru en 2017 aux éditions Fleuve noir ;
 Sharko, un groupe de pop-rock belge, qui a sorti en 1999 son premier album Feuded.

Voir aussi 
 Zig et Sharko ou La sirène, la hyène et le requin, une série télévisée d'animation française